Fally ist der Familienname folgender Personen:

 Daniela Fally (* 1980), österreichische Opernsängerin
 Eduard Fally (1929–2006), österreichischer General
 Martin Fally (* 1967), österreichischer Physiker und Hochschullehrer